Varkenspestuitbraak in België in 1990
 Varkenspestuitbraak in België (1993-1994)